utime.h – plik nagłówkowy w bibliotece POSIX języka C. Pozwala programistom zmieniać i ustawiać datę dostępu oraz datę modyfikacji plików.

Funkcje 
int utime(const char *path, const struct utimbuf *times)
 Ustawia datę dostępu oraz datę modyfikacji danego pliku.

Typy danych 
W pliku utime.h, definiowane są następujące typy danych:
 struct utimbuf
 time_t actime – data dostępu
 time_t modtime – data modyfikacji

Daty są zakodowane w czasie uniksowym.

Bibliografia 

 Nagłówek – 
 Specyfikacja – 

C (język programowania)

en:Utime.h